Baška heißen folgende geographische Objekte:
 Baška (Kroatien), Ortschaft in Kroatien
 Baška (Makarska), Ortsteil von Masarska, Kroatien 
 Baška (Slowakei), Gemeinde in der Slowakei
 Baška (Tschechien), Gemeinde in Tschechien 

Baška ist der Name folgender Personen:
 Erik Baška (* 1994), slowakischer Radrennfahrer